est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine
 triéthylamine, numéro CAS 
 diisopropylamine, numéro CAS 
 hexylamine, numéro CAS